Chaguar puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bromelia hieronymi; o
 el nombre común de la planta Deinacanthon.